Атламахалсинго дел Монте има више значења:

 Општина Атламахалсинго дел Монте (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Атламахалсинго дел Монте (Атламахалсинго дел Монте, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику